Фас ( «лицо») — сторона чего-либо, обращённая к зрителю лицевой стороной (см. анфас).

Фас в инженерном деле — сторона укрепления, обращённая к противнику, обращённая в поле, а также прямолинейные участки проволочных заграждений, окопов, противотанковых рвов и так далее.

В другом источнике указано что Фас — прямолинейный участок оборонительной ограды, соответствующий определённому направлению огня с неё.

Число фасов в сооружении определяется числом различных, необходимых обороняющемуся, от противника, перпендикулярных к ним направлений огня с оборонительной ограды, а длина каждого фаса — требуемою силой огня в данном направлении.

Полевое укрепление состоящее из двух фасов под углом называется редан. У редута, соответственно, имеется четыре фаса (фронтальный, два фланговых (боковых) и тыльный — горжевой), либо больше, в зависимости от его формы.

Фас здания — Фасад.

См. также 

 Авангард
 Флешь
 Люнет

Примечания

Литература 
 
 
 

Фортификационные сооружения